Шуляков — русская и еврейская фамилия; имеет женскую форму Шулякова.
 
 Шуляков, Илья Павлович — советский государственный и политический деятель, председатель Тюменского областного исполнительного комитета.
 См. также 
 Шуляк
 Шуляки